Арутюня́н () — армянская фамилия. Происходит от имени «Арутюн» ( [harutyun]; «воскресение»).

Известные носители

А 
 Арутюнян, Агнесса Гегамовна — звеньевая колхоза имени Орджоникидзе Октемберянского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Арутюнян, Айдин Арутюнович (1918—1990) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Арутюнян, Айк Артёмович (1955—2019) — армянский государственный деятель, министр внутренних дел Армении.
 Арутюнян, Акоп Жораевич (род. 1958) — преподаватель кафедры всеобщей истории исторического факультета Ереванского государственного университета.
 Арутюнян, Алексан Максимович (род. 1965) — армянский общественный, государственный и политический деятель.
 Арутюнян, Александр Григорьевич (1920—2012) — армянский композитор и пианист.
 Арутюнян, Амазасп Овакимович (1902—1971) — советский дипломат.
 Арутюнян, Амалия Гайковна (1933—1997) — ткачиха Ленинаканского производственного хлопчатобумажного объединения, Армянская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Арутюнян, Ара Арменович (1928—1999) — советский и армянский скульптор-монументалист.
 Арутюнян, Араик Владимирович (род. 1973) — президент непризнанной Республики Арцах.
 Арутюнян, Араик Эдуардович (род. 1979) — министр образования, науки, культуры и спорта Армении (с 2018 г.), арабист (см. в армяноязычной Википедии)
 
 
 Арутюнян, Армен Шураевич (род. 1964) — армянский политический деятель.
 
 Арутюнян, Артём (род. 1990) — немецкий боксёр армянского происхождения.
 Арутюнян, Артуш Татевосович (1942—2012) — советский и армянский военный деятель, генерал-майор.

Б 
 Арутюнян, Бабкен Арутюнович (1941—2013) — армянский историк.
 Арутюнян, Беник Николаевич (род. 1946) — армянский деятель медицины.

В 
 Арутюнян, Ваган Самсонович (1911—1988) — старший агроном Октемберянской МТС Октемберянского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 
 Арутюнян, Вараздат Мартиросович (1909—2008) — советский и армянский архитектор и искусствовед, доктор архитектуры.
 Арутюнян, Вардан Юрики (род. 1981) — российский самбист.
 Арутюнян, Вилик Маргарович (1936—2000) — армянский политический и государственный деятель.
 Арутюнян, Владимир Владимирович (род. 1978) — террорист, совершивший покушение на Джорджа Буша.
 Арутюнян, Владимир Микаелович (1940—2022) — радиофизик, академик НАН Армении.
 Арутюнян, Вячеслав Варназович (1948—2009) — генерал-майор армии (1992), старший брат Вагаршака Арутюняна.

Г 
 
 
 
 Арутюнян, Гегам Степанович (1905—1988) — армянский советский актёр. Народный артист Армянской ССР (1956).
 Арутюнян, Георгий Вагаршакович (1960—2014) — армянский активист Евромайдана, Герой Украины.
 Арутюнян, Григор Арутюнович (род. 1954) — армянский политический деятель.
 Арутинов, Григорий Артемьевич (Арутюнян; 1900—1957) — первый секретарь ЦК КП Армении, депутат Верховного Совета СССР 1, 2 и 3-го созывов. 
 Арутюнян, Гурген (род. 1967) — советский и армянский футболист.

Д

К 
 Арутюнян, Кристине (род. 1991) — армянский легкоатлет (метание копья).

Л 
 
 Арутюнян, Лилит (род. 1993) — армянская легкоатлетка.
 Арутюнян, Лилия Зиновьевна (род. 1930) — российский логопед, профессор кафедры логопедии МПГУ им. М. А. Шолохова.
 Арутюнян, Людмила Акоповна (род. 1941) — армянский политический и общественный деятель.

М 
 Арутюнян, Мартин Карапетович (1928—2010) — советский и армянский партийный и профсоюзный деятель.
 Арутюнян, Мигран Эдуардович (род. 1989) — российский и армянский борец греко-римского стиля.
 Арутюнян, Микаел Арутюнович (род. 1946) — армянский военный и государственный деятель.
 Арутюнян, Мкртич Григорьевич (известен под псевдонимом Мкртич Армен; 1906—1972) — советский армянский писатель и поэт.
 Арутюнян, Мовсес Меликович (Арази; 1878—1964) — армянский писатель.

Н 
 Арутюнян, Нагуш Хачатурович (1912—1993) — армянский советский партийный и общественный деятель.
 Арутюнян, Никогос Агабекович (1912—?) — комбайнёр Гарибджанянской МТС, Герой Социалистического Труда.

О 
 Арутюнян, Ованес Арутюнович (1860—1915) — армянский писатель, педагог, общественный деятель.
 Арутюнян, Оганес Вагинакович (род. 1960) — советский борец греко-римского стиля, чемпион Европы.
 Арутюнян, Орик Пайлакович (род. 1954) — армянский педагог.

Р

С 
 Арутюнян, Самсон Степанович (1869—1941) — армянский политик и общественный деятель.
 Арутюнян, Сатеник Седраковна — звеньевая колхоза имени Жданова Октемберянского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 
 Арутюнян, Сирануш (Сирушо; род. 1987) — армянская певица.
 Арутюнян, Степан (Карабала) — ереванский эксцентрик 1930-х годов.

Т—Ю 
 Арутюнян, Тамара Зедоевна (род. 1951) — армянский советский государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Арутюнян, Усик Суренович (1945—2006) — армянский политический и военный деятель.
 Арутюнян, Феликс Гарегинович (1937—1992) — советский футболист.
 Арутюнян, Феня Езекимовна — звеньевая колхоза имени Молотова, Герой Социалистического Труда.
 Арутюнян, Хосров Меликович (род. 1948) — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении.
 Арутюнян, Эдуард Агабекович (род. 1951) — советский и армянский футболист.
 Арутюнян, Элмир Татулович (род. 1938) — армянский советский государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Арутюнян, Юрий Аршакович (1944—2019) — советский и армянский композитор.
 Арутюнян, Юрик Вартанович (1929—2016) — советский и российский историк, этнограф, социолог.

Составные фамилии 
 Арутюнян-Сарьян, Аракси Арцруновна (1937—2013) — советский и армянский искусствовед и педагог, профессор Ереванской консерватории.
 Тер-Арутюнян, Гарегин Егишевич (Гарегин Нжде; 1886—1955) — армянский военный деятель.

См. также 
 Арутюнов
 Арутюнянц
 Тер-Арутюнян

Примечания